Кве́нтин Эл Ри́чардсон (; родился 13 апреля 1980 года в Чикаго, Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации. Был выбран 18-м номером на драфте НБА 2000 года.

Биография 
25 июня 2009 года «Нью-Йорк Никс» обменяли Ричардсона с денежной доплатой в «Мемфис Гриззлис» на Дарко Миличича. 17 июля «Гриззлис» обменяли Квентина в «Лос-Анджелес Клипперс» на Зака Рэндольфа. Уже через 3 дня Ричардсона обменяли вновь, на этот раз в «Миннесота Тимбервулвз» на трёх игроков: Себастьяна Телфэйра, Крэйга Смита и Марка Мэдсена. 13 августа Ричардсона обменяли в четвёртый раз за лето, отправив в «Майами Хит» в обмен на Марка Блаунта.

13 июля 2010 года Ричардсон, ставший свободным агентом, подписал долгосрочный контракт с клубом «Орландо Мэджик».

16 апреля 2013 года подписал контракт с «Нью-Йорк Никс».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Де Поль Блю Демонс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Орландо Мэджик»